In 1916/17 werd het zestiende voetbalkampioenschap gespeeld, in Noordwest-Saksen, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Eintracht Leipzig werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club werd in de eerste ronde uitgeschakeld door SV 1902 Cöthen.

1. Klasse

2. Klasse 
Niet alle resultaten zijn volledig. Er was geen promotie mogelijk.

Groep A

Groep B

Connewitz trok zich op 27-12-16 terug.

Groep C

Externe links
 Leipziger Fussballverband
 Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1916/17